Burgkirchen an der Alz in Duitsland
Burgkirchen (Opper-Oostenrijk) in Oostenrijk